

Mitologia greca
 Clori (o Cloride) – figlia di Anfione re di Tebe e di Niobe sorella di Amicla 
 Clori (o Cloride) – figlia di Anfione re di Orcomeno, sposa di Neleo e madre di Nestore
 Clori (o Cloride) – Ninfa, dea dei fiori, identificata con Flora dai latini
 Clori (o Cloride) – figlia di Orcomeno e madre di Mopso
 Clori (o Cloride) – una delle Pieridi, figlie di Pierio, re di Emazia in Macedonia

Onomastica
Clori – nome proprio di persona italiano femminile